Пига́нов — русская фамилия. Известные представители:

 Пиганов, Валентин Васильевич (род. 1947) — советский и российский кинооператор.
 Пиганов, Илья Вячеславович (род. 1962) — российский фотограф, дизайнер, художник.
 Пиганов, Максим Владимирович (род. 1964) — советский и российский джазовый тромбонист, аранжировщик.